

Toponyme

Allemagne 
 Berne, ville de Basse-Saxe

Belgique 
 Berne, nom en néerlandais de Berneau.

États-Unis 
 Localités :
 Berne, Indiana
 Berne, New York

 Cantons :
 Bern Township, Pennsylvanie
 , Ohio

France 
 Berné, commune du Morbihan.
 Berne, ruisseau sous-affluent de l'Agly, dans le département français des Pyrénées-Orientales.

Suisse 
 Berne, dont la vieille ville est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité (UNESCO), capitale du canton de Berne et de la Confédération suisse
 le Canton de Berne, canton du centre-ouest de la Suisse
 le District de Berne, est l'un des anciens 26 districts du canton de Berne.
 l'arrondissement administratif de Berne-Mittelland, est l'un des 10 arrondissements administratifs du canton de Berne.

Pays-Bas 
 Abbaye de Berne, abbaye des Prémontrés.
 Bern, ancienne petite seigneurie, site originel de l'abbaye de Berne, aujourd'hui hameau situé sur l'île de Nederhemert, commune de Zaltbommel
 Berne, site actuel de l'abbaye de Berne, commune de Bernheze

Patronyme 

 Éric Berne, psychiatre canadien ;
 Pascal Berne, contrebassiste, compositeur et arrangeur français ;
 Tim Berne, saxophoniste et compositeur de jazz américain.

Autre 
 La mise en berne du drapeau national est un acte formel de l'État à la suite d'une tragédie ou d'un événement important.

Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme français